Лар'єтка (фр. l'air — «повітря», «повітряні») — невеликі (близько 4 см у діаметрі) кулінарні вироби українсько-французької кухні із тіста з різними начинками (як солодкими, так і несолодкими): салат, гриби, м'ясо та ін. Автор виробу — успішний український кондитер Алла Романова.

Солодкі лар'єтки можна подати як окремий десерт, але можна і до молочного супу, лар'єтки з м'ясною або грибною начинкою — до бульйону. Найбільш популярним є бульйон з лар'єток: у цьому випадку лар'єтки без будь-якої начинки кладуться в бульйон безпосередньо перед вживанням.

Страви